Oort peut désigner :
 Jan Oort (1900-1992), un astronome néerlandais, dont plusieurs concepts et objets astronomiques portent le nom
 (1691) Oort, un astéroïde nommé en l'honneur de Jan Oort
 Le nuage d'Oort, un réservoir de comètes sphérique qui entoure le Système Solaire interne
 Les constantes d'Oort qui décrivent le déplacement du Soleil autour du centre de la Voie lactée
 La  limite d'Oort, nom donné à la densité moyenne de la matière de notre Galaxie au voisinage du Soleil

Nom proche 
 Eduard Daniel van Oort (1876-1933), ornithologue néerlandais.